FIBA può riferirsi ai seguenti acronimi:

 Federazione Internazionale Pallacanestro (Fédération Internationale de Basketball), organizzazione internazionale della Pallacanestro.
 Federazione Italiana Bancari e Assicurativi, sindacato aderente alla CISL
 Federazione Italiana Imprese Balneari, associazione aderente a Confesercenti